Маргарита може да се отнася за:
 женско име Маргарита
 Маргарита Гомес-Асебо и Сехуела (р. 1935), съпруга на Симеон Сакскобургготски
 Маргарита Наварска (1492-1549), кралица на Навара
 Маргарита Хранова, българска певица
 коктейл Маргарита
 остров Маргарита
 село Маргарита, в Италия
 цвете маргаритка

Вижте също 
 „Майстора и Маргарита“ — роман от Михаил Булгаков
 „Маргарит и Маргарита“ – български игрален филм